

Sigles et abréviations 
 Le TER ou Transport express régional est un réseau de trains de voyageurs et de cars en France, créé en 1986.
 Les « Tramways Électriques Rennais », nom de la compagnie exploitant le tramway de Rennes (1897-1952).
 TER : travail d'étude et de recherche.

Toponymes et hydronymes

Le Ter est un fleuve de Catalogne.
 Le Ter était un département français créé en 1812 sur la région catalane traversée par le fleuve Ter et incorporée dans le Premier Empire.
 TER était le code de la province de Teruel, sur les plaques d'immatriculation espagnoles jusqu'en 1971.

TER ou « Transport Express Régional » signifie aussi le nom des trains régionaux (sauf île de France) exploité par la SNCF.
 Le Ter est un petit fleuve côtier de la région lorientaise (Morbihan, Bretagne).

Ter Laan, village qui fait partie de la commune de Bedum dans la province néerlandaise de Groningue.

Raïon de Ter, subdivision territoriale de l'oblast de Mourmansk.

TER Dakar-AIBD ou « Train express régional Dakar-AIBD »

Autre 
 ter qui indique la répétition, (après bis).
 TER, série de bande dessinée de Rodolphe, Christophe Dubois, Stevan Roudaut et Vincent Odin, éd. Daniel Maghen

Abréviation
Homonymie d'hydronyme